L'edizione 1972-73 della Eredivisie vide la vittoria finale dell'.

Capocannoniere del torneo furono Cas Janssens (NEC Nijmegen) e Willy Brokamp (MVV Maastricht), con 18 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Ajax campione dei Paesi Bassi 1972-73. Qualificato in Coppa dei Campioni 1973-1974 e vincitore della competizione
 Excelsior e Den Bosch retrocesse in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-1972-1973

Calcio nel 1972
Calcio nel 1973
Campionato olandese di calcio